Центар има више значења:

 Центар (положај), место у средишњем делу нечега
 Центар (геометрија), центар у геометрији (нпр. центар круга)
 Географски центар, географски појам

или:

 Центар града, средишњи део града
 Центар (Ниш), градска четврт у Нишу, градска општина Медијана, град Ниш, Србија
 Центар (Бања Лука), месна заједница у Бањој Луци, Република Српска, БиХ
 , насеље и седиште истоимене општине у граду Скопљу, Северна Македонија
 Општина Центар (Скопље), општина у граду Скопљу, Северна Македонија
 Општина Центар (Сарајево), општина у граду Сарајево, Федерација БиХ, БиХ
 Центар-Долина Лоаре (до 2015. — Центар), регион у Француској

или:

 Центар (кошарка), позиција у кошарци
 Центар (амерички фудбал), позиција у америчком фудбалу